Ивантеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новгородская область
 Ивантеевское сельское поселение — входит в Валдайский район

Саратовская область 
 Ивантеевское сельское поселение — входит в Ивантеевский район